Ленс Вард (;  2 червня 1978, Ллойдмінстер) — колишній канадський хокеїст, що грав на позиції захисника.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1994 року в ЗХЛ.

Був обраний на драфті НХЛ 1996 під 10-м загальним «Нью-Джерсі Девілс», 1998 року обраний під 63-м загальним номером командою «Флорида Пантерс». 

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 14 років, захищав кольори команд «Флорида Пантерс», «Майті Дакс оф Анагайм», ГВ-71 та «Франкфурт Лайонс».

Загалом провів 209 матчів у НХЛ.

Нагороди та досягнення 
Чемпіон Швеції в складі ГВ-71 — 2008, 2010.

Статистика

Посилання 
 
 

Канадські хокеїсти
Хокеїсти «Флорида Пантерс»
Хокеїсти «Анагайм Дакс»
Хокеїсти ГВ-71
Хокеїсти «Франкфурта»
Хокеїсти АХЛ‎
Задрафтовані «Флорида Пантерс»